«В гостях у сказки» — популярная советская детская телевизионная передача, транслировавшаяся в 1970-е — 1990-е годы.
 «В гостях у сказки» — российский телевизионный канал (создан в 2016 году) для семейного просмотра экранизаций классических и современных сказок.
 «В гостях у сказки» — название 54 серии (вышла 31 декабря 2015 года в составе третьего сезона) российского мультипликационного фильма «Маша и Медведь».